Nunda (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud.
 Nunda (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.